Pesegem, een groep Bergpapoea's
Papuagrion pesechem, een libellensoort